Krasny Pachar (Adygië) - choetor in de Russische republiek Adygea
 Krasny Pachar (Jaroslavl) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Krasny Pachar (district Koerski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Krasny Pachar (district Lgovski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Krasny Pachar (district Rylski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Krasny Pachar (selsovjet Kalinovski) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Krasny Pachar (selsovjet Salnovski) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Krasny Pachar (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Krasny Pachar (Omsk) - dorp in de Russische oblast Omsk
 Krasny Pachar (Orjol) - posjolok in de Russische oblast Orjol
 Krasny Pachar (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Smolensk
 Krasny Pachar (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver